wystąpienie zbrojne podchorążych ze Szkoły Podchorążych w nocy z 29 na 30 listopada 1830, które zapoczątkowało powstanie listopadowe
 Noc listopadowa – dramat Stanisława Wyspiańskiego o wydarzeniach 29 na 30 listopada 1830 r.
 Noc listopadowa – nowela Gustawa Morcinka o Śląsku Cieszyńskim (1927)
 Noc listopadowa – film polski 1932 roku, bardziej znany pod alternatywnym tytułem Księżna Łowicka
 Noc listopadowa – spektakl Teatru Telewizji w reżyserii Andrzeja Wajdy
 Noc listopadowa – film albański z 1979 roku